Michael Neumayer (ur. 15 stycznia 1979 w Bad Reichenhall) – niemiecki skoczek narciarski, srebrny medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata, brązowy medalista mistrzostw świata w lotach oraz trzeci skoczek Turnieju Czterech Skoczni 2007/2008, w latach 2005–2012 i ponownie w 2013 rekordzista Niemiec w długości skoku narciarskiego. Po sezonie 2015/2016 zakończył karierę sportową.

Przebieg kariery 
Jako junior ani razu nie wystartował w mistrzostwach świata juniorów, a swój pierwszy start w Pucharze Świata zanotował dopiero w wieku 21 lat, 29 grudnia 2000 w Oberstdorfie, zajmując 39. miejsce. W sezonie 2000/2001 zdobył punkt do klasyfikacji PŚ, za 30. miejsce w Trondheim.

W sezonie 2001/2002 odnosił sukcesy w Pucharze Kontynentalnym. Wygrał dwa konkursy, trzykrotnie był drugi i również trzy razy trzeci, dzięki czemu został zwycięzcą całego cyklu. Dostał szansę występu w Pucharze Świata w konkursach w Hakubie i Sapporo, zajmując 18. i 10. miejsce. Sezon 2001/2002 ukończył na 52. miejscu w klasyfikacji generalnej PŚ.

Przed rozpoczęciem sezonu 2002/2003 został włączony do niemieckiej kadry A skoków narciarskich. Był to jego pierwszy pełny sezon w Pucharze Świata. Jedenastokrotnie zdobywał punkty (najlepsza lokata to 11. miejsce w Sapporo). W klasyfikacji końcowej zajął 38. lokatę.

Sezon 2003/2004 rozpoczął od 58. miejsca w Ruce, po czym został odesłany do Pucharu Kontynentalnego, ale i tam nie notował dobrych rezultatów, wobec czego do Pucharu Świata w tamtym sezonie już nie powrócił. Przełom nastąpił podczas Letniego Grand Prix 2004. Pięć razy znalazł się w pierwszej dziesiątce zawodów i zimą 2004/2005 ponownie znalazł się w pierwszej reprezentacji. Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie wspólnie z Martinem Schmittem, Michaelem Uhrmannem i Georgiem Späthem zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym na normalnej skoczni. W konkursie indywidualnym na tym samym obiekcie zajął 32. miejsce. Na dużej skoczni nie startował. W całym sezonie 20 razy zdobywał punkty. Najlepsze miejsce – 9. – zajął na zakończenie sezonu w Planicy. W konkursie, w którym rekord świata (239 metrów) ustanowił Norweg Bjørn Einar Romøren, Neumayer ustanowił rekord Niemiec, skacząc w drugiej serii 227,5 metra. Rywalizację w sezonie 2004/2005 ukończył na 22. pozycji.

W sezonie 2005/2006 regularnie punktował i znów najlepszą lokatą była 9. – w Willingen. Na koniec sezonu był 24. Na początku sezonu 2006/2007 zajął 5. lokatę w Ruce, ale później doznał kontuzji, która wykluczyła go z dalszych startów tamtej zimy. W efekcie, sezon ukończył na 50. miejscu.

W sezonie 2007/2008 zajął 3. miejsce w 56. Turnieju Czterech Skoczni. Wszystkie konkursy turnieju ukończył w pierwszej dziesiątce, a 1 stycznia 2008 w Garmisch-Partenkirchen po raz pierwszy w karierze stanął na podium, zajmując 3. lokatę. W klasyfikacji generalnej PŚ zajął 16. miejsce.

W sezonie 2008/2009 podczas Turnieju Czterech Skoczni trzykrotnie był w pierwszej dziesiątce (w Bischofshofen zajął najwyższe w sezonie, 6. miejsce) i cały turniej ukończył na 10. miejscu. Puchar Świata ukończył na 19. pozycji. W lutym 2009 na mistrzostwach świata w Libercu indywidualnie był siedemnasty na normalnej skoczni, a na dużej zajął 28. miejsce. W konkursie drużynowym Niemcy zajęli 10. miejsce i zakończyli rywalizację na pierwszej serii skoków.

Sezon 2009/2010 rozpoczął od 15. miejsca w Ruce. 58. Turniej Czterech Skoczni zakończył na 25. pozycji, punktując w 2 z 4 konkursów, a w Bischofshofen zajmując 12. miejsce. Po raz pierwszy w "10" znalazł się w słabo obsadzonym konkursie w Sapporo (7. lokata). Później jednak zanotował kilka bardzo dobrych rezultatów, zwieńczonych 3. miejscem w ostatnim przed igrzyskami olimpijskimi konkursie w Willingen. Tym samym stanął na podium zawodów Pucharu Świata po raz drugi w karierze. Na igrzyskach w Vancouver osiągnął swój życiowy sukces, zajmując 6. miejsce w konkursie indywidualnym na skoczni K-125. Zdobył także wraz z kolegami srebrny medal w konkursie drużynowym. W końcówce sezonu zanotował jeszcze jeden dobry wynik (8. miejsce w Lahti). Sezon ukończył na 20. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W sezonie 2010/2011 uzyskiwał przeciętne wyniki. Zaczął od zajęcia 21. miejsca w Ruce, jednak już w następnych zawodach, 1 grudnia 2010 w Kuopio był ósmy. Podczas 59. edycji Turnieju Czterech Skoczni był kolejno: ósmy w Oberstdorfie, osiemnasty w Garmisch-Partenkirchen, w Innsbrucku zajął 47. miejsce, a w Bischofshofen był ponownie ósmy. W klasyfikacji końcowej Turnieju pozwoliło mu to zająć 18. miejsce. Łącznie w tym sezonie trzykrotnie plasował się w czołowej dziesiątce zawodów, za każdym razem zajmując ósme miejsce. Dało mu to 22. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wziął także udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie wraz ze Schmittem, Uhrmannem i Severinem Freundem zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na normalnej skoczni. Był to jedyny start Neumayera na tych mistrzostwach.

6 marca 2016 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Neumayera na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Neumayera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Neumayera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 NEUMAYER Michael BIOGRAPHY 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieccy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1979